Gryphaeidae är en familj av musslor. Gryphaeidae ingår i ordningen Ostreoida, klassen musslor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Gryphaeidae 4 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Musslor
Gryphaeidae